Toronto kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Toronto, Australien, New South Wales, Lake Macquarie Shire,

Kanada 

 Toronto, provinshuvudstad, Ontario,

Storbritannien 

 Toronto, England, ort, Durham,

USA 

 Toronto, Kansas, ort, Woodson County, 
 Toronto, Iowa, Clinton County, 
 Toronto, Ohio, ort, Jefferson County, 
 Toronto, South Dakota, Deuel County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar